Медве́дково — распространённый топоним в России.

Населённые пункты

Вологодская область 
 Медведково — село в Сокольском районе.

Ивановская область 
 Медведково — село в Фурмановском районе.
 Медведково — село в Лежневском районе.
 Медведково — село в Пучежском районе.
 Медведково — деревня в Тейковском районе.

Кировская область 
 Медведково — село в Шабалинском районе.

Московская область 
 Медведково — деревня в Дмитровском районе.
 Медведково — деревня в Клинском районе.
 Медведково — деревня в Волоколамском районе.

Нижегородская область 
 Медведково — село в Борском районе.
 Медведково — деревня в Большемурашкинском районе.
 Медведково — деревня в городском округе Перевозский.

Новгородская область 
 Медведково — село в Парфинском районе.

Псковская область 
 Медведково — деревня в Лычёвской волости Великолукского района.
 Медведково — деревня в Шелковской волости Великолукского района.
 Медведково — деревня в Невельском районе.
 Медведково — деревня в Палкинском районе.
 Медведково — деревня в Печорском районе.

Смоленская область 
 Медведково — село в Холм-Жирковском районе.

Татарстан 
 Медведково — село в Верхнеуслонском районе.

Тверская область 
 Медведково — село в Кашинском районе.
 Медведково — село в Кимрском районе.
 Медведково — село в Весьегонском районе.
 Медведково — село в Спировском районе.
 Медведково — посёлок в Лесном районе.
 Медведково — село в Максатихинском районе.
 Медведково — деревня в Торжокском районе.
 Медведково — село в Удомельском районе.
 Медведково — село в Кувшиновском районе.

Ярославская область 
 Медведково — село в Ярославском районе.
 Медведково — село в Большесельском районе.
 Медведково — село в Первомайском районе.
 Медведково — село в Брейтовском районе.

Другое 
 Медведково — исторический район на северо-востоке Москвы.
 Медведково — станция железной дороги на северо-востоке Москвы.
 Медведково — конечная станция Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
 Южное Медведково — район в Северо-Восточном административном округе Москвы. 
 Северное Медведково — район в Северо-Восточном административном округе Москвы.

См. также 
 Медведка